Dogofry, une commune du cercle de Nara dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Dogofry, une commune du cercle de Niono dans la région de Ségou au Mali.